«Транссибирский экспресс» — название художественных фильмов:

 Транссибирский экспресс (фильм, 1977)
 Транссибирский экспресс (фильм, 2008)

Фильмы о железной дороге